Berkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Berkowo (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Berghof, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Berkowo (Kiszkowo), Dorf im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Die Geschichte der Brücke von Berkowo, Erzählung von Heinrich Böll